Sellő a pecsétgyűrűn, Berkesi András regénye (1964)
 Sellő a pecsétgyűrűn, kétrészes magyar kalandfilm (1967), rendezte Mihályfi Imre, főszereplők Latinovits Zoltán, Pécsi Sándor, Kálmán György